Agama peut désigner :
 Agama, un genre de reptile ;
 agama, un texte sacré de l'hindouisme, du bouddhisme ou du jaïnisme.